Albert Crommelynck (1902-1993) – pittore e incisore belga
 Aldo Crommelynck (1931-2004) – incisore francese
 Fernand Crommelynck (1886-1970) – drammaturgo e attore belga di lingua francese
 Gustave Crommelynck (1883-1961) – pittore belga
 Patrick Crommelynck (1945-1994) – musicista belga
 Robert Crommelynck (1895-1968) – pittore belga
 Taeko Crommelynck (1947-1994) – musicista giapponese